Rachem peut désigner une chanson juive
 C'est aussi un nom de famille notamment porté par Baghdad Rachem (né en 1977), athlète canadien